Amerikai Egyesült Államok
Morley, település Missouri államban

 Anglia
Morley, település Derbyshire megyében
Morley, település West Yorkshire megyében

 Franciaország
Morley, település Meuse megyében